Хусар:

  — деревня на Фарерских островах.
 Хусар, Карой (1882—1941) — венгерский политик, премьер-министр Венгрии (1919—1920).
 Хусар, Эрика (род. 1983) — венгерская шорт-трекистка.

См. также 
 Гусар (значения)
 Хуссар, Кристо (род. 2002) — эстонский футболист.